Das Hobart International 2014 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 3. bis zum 11. Januar 2014 statt.

Zeitgleich fand in Sydney das Apia International als Turnier der Premier-Kategorie der WTA Tour 2014 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Wesnina, im Doppel das Duo Garbiñe Muguruza / María Teresa Torró Flor.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hobart International 2014 fand vom 3. bis zum 5. Januar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Hobart
Hobart City